Lindquist ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Lindquist (* 1969), US-amerikanische Triathletin
 Bertil Lindquist (1917–1997), schwedischer Pädiater
 David Gregory Lindquist (1946–2001), Biologe
 Francis O. Lindquist (1869–1924), US-amerikanischer Politiker
 Håkan Lindquist (1958–2022), schwedischer Schriftsteller
 Jack Lindquist (* 1927), US-amerikanischer Schauspieler, Präsident von Disneyland
 Juan Carlos Lindquist (1899–1990), argentinischer Pflanzenpathologe
 Karin Lindquist (* um 1953), schwedische Badmintonspielerin
 Mark Lindquist (* 1959), US-amerikanischer Schriftsteller
 Oskar Lindquist (* 2001), norwegischer Schauspieler
 Susan Lindquist (1949–2016), US-amerikanische Molekularbiologin und Hochschullehrerin
 Susan Hart Lindquist, Autorin 
 Vic Lindquist (1908–1983), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -schiedsrichter

Siehe auch:

 Lindequist
 Lindkvist
 Lindqvist